Шарль Лотарингский (, ; 1 июля 1567, Нанси — 24 ноября 1607, Нанси) — французский аристократ, кардинал Лотарингский, князь-епископ Меца (1578—1607) и Страсбурга (1604—1607).

Биография 
Второй сын Карла III (1543—1608), герцога Лотарингии и Бара (1545—1608), и Клод Французской (1547—1575). Братья — герцоги Лотарингии Генрих II и Франсуа II.

Учился в университетах Понт-а-Муссоне и Сорбонны. 18 июля 1578 года был назначен епископом Мецским, когда он был еще ребенком. 20 декабря 1589 года папа римский Сикст V пожаловал ему сан кардинала. 23 июня 1591 года стал легатом апостольского престола в Лотарингии и Трёх Епископств (Вердена, Меца и Туля).

Карл Лотарингский с титулом генерал-лейтенанта неоднократно управлял герцогством Лотарингия во время поездок своего отца во Францию. 22 октября 1602 года был назначен первым примасом Лотарингии.

В 1604 году Карл Лотарингский был назначен князем-епископом Страсбурга, но не смог вступить в управление епископской кафедрой, которая была захвачена протестантским принцем Иоганном Георгом Гогенцолленом, герцогом Эгердорфа.

С 1587 года Карл Лотарингский страдал артритом и не мог ходить. В ноябре 1607 года 40-летний принц скончался в Нанси, столице Лотарингии.

Примечания

Литература 
 Francis Rapp. Karl von Lothringen. // Neue Deutsche Biographie (NDB). — Bd. 11. — : Duncker & Humblot, 1977. — ISBN 3-428-00192-3. — S. 230ff. (Digitalisat).
 

Водемонский дом
Кардиналы Франции
Кардиналы Сикста V
Епископы Меца
Епископы Страсбурга